Das Juniorinneneinzel der US Open 1982 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Zina Garrison.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
1982